„Alianța Națională” se poate referi la:

 Alianța Națională a Uniunilor de Creatori (ANUC)
 Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
 Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM)
 Alianța Națională pentru Boli Rare România (ANBRaRo)
 Alianța Națională Sindicală Feroviară (ANSF)
 Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX
 Alianța Națională YMCA Moldova
 Alianța Națională Antisărăcie
 Partidul Alianța Națională

Note

Vezi și